Het WTA-tennistoernooi van Shenzhen (officieel Shenzhen Open) van 2013 vond plaats van 30 december 2012 tot en met 5 januari 2013 in de Chinese plaats Shenzhen. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Li Na uit China maakte de verwachtingen waar, en won voor eigen publiek de inaugurele editie van dit toernooi. Ze versloeg in de finale de als vijfde geplaatste Tsjechische Klára Zakopalová in drie sets. Li Na veroverde hiermee haar zevende WTA-titel.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
De als eerste geplaatste Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Chan Yung-jan maakten hun plaatsing waar, en wonnen de inaugurele editie van dit toernooi. Ze versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Iryna Boerjatsjok en Valerija Solovjeva in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Yung-jan – de oudste – had daarnaast al negen dubbelspeltitels met andere partners; Hao-ching – de jongere zus – een.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Shenzhen 2013
Shenzhen